Noordel. kan som auktorsförkortning betyda:

 Machiel Evert Noordeloos
 Machiel Evert "Chiel" Noordeloos

Robotskapade auktorsförkortningar